Een plaats in de Verenigde Staten:
Lowell (Arkansas)
Lowell (Indiana)
Lowell (Massachusetts)
Lowell (Michigan)
Lowell (North Carolina)
Lowell (Ohio)
Lowell (Oregon)
Lowell (Wisconsin)

De familienaam Lowell:
Carey Lowell, actrice
Chris Lowell, acteur
Percival Lowell, astronoom